Карна може бити:

 Карна (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република
 Карна (Гар), насељено мјесто у департману Гар, у региону Лангдок-Русијон, Француска